Orlov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nikolai L. Orlov
 A.A. Orlov